Osterrieth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Osterrieth (1865–1926), deutscher Rechtswissenschaftler
 Armin August Osterrieth (1904–1992), Eigentümer des Rittergutes Burg Blessem  
 August Osterrieth (1808–1868), deutscher Drucker und Verleger und Politiker
 Christian Osterrieth (* 1957), Prof. Dr. jur., internationales Patent- und Markenrecht, Enkel des Albert Osterrieth
 Franz Joseph Böhm-Osterrieth (1798–1874), deutscher Kaufmann und Abgeordneter 
 Jacques-Ernest Osterrieth (1826–1896), Stammvater des belgischen Familienzweiges
 Johann Daniel Osterrieth (1768–1839), Architekt des Klassizismus; Berner Stadtbaumeister
 Johann Adam "Hermann" Osterrieth (1792–1868), Ehrenbürger von Kronberg im Taunus (1864)
 Marie Pascale Osterrieth (* 1956), belgisch-französische Kulturschaffende
 Paul Alexander Osterrieth (1916–1980), belgischer Neuropsychologe
 Samuel Friedrich Osterrieth (1763–1821), Frankfurter Kaufmann
 Willy Osterrieth (1908–1931), belgischer Degenfechter

Siehe auch:
 Stadtpalais Huis Osterrieth, Meir  (Straße), Antwerpen, Herrenhaus des Jacques-Ernest Osterrieth (1826–1896) 
 Schloss Voshol in Brasschaat bei Antwerpen des Jacques-Ernest Osterrieth (1826–1896)
 Osterrieth Range, Gebirgszug auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Villa Osterrieth (Ostende), Ostende, Belgien
 Villa Osterrieth (Kronberg), Kronberg im Taunus, 1858 für Johann Adam "Hermann" Osterrieth (1792–1868)
 Burg Blessem des Armin August Osterrieth (1904–1992)
 Osterriethweg, Straßennamen in Köln, Stadtteil Hahnwald
 Osterried